T42, T-42 ou T.42 peut signifier :
 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.42 Eagle, un planeur britannique ;
  est une classification en athlétisme handisport ;
 T-42 Cochise, version militaire pour l’U.S. Army de l’avion Beechcraft Baron.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres